Jaskinia Głęboka (Jaskinia Maszyckiego) – jaskinia w Dolinie Będkowskiej
 Jaskinia Głęboka (Jaskinia Maszycka) – jaskinia w Ojcowskim Parku Narodowym
 Jaskinia Głęboka – jaskinia na Górze Zborów w Podlesicach
 Jaskinia Głęboka (S-5.8 ex) – jaskinia w Sudetach
 Jaskinia Głęboka (Studnisko) – jaskinia na Sokolej Górze koło Olsztyna 
 Jaskinia Głęboka w Stołowie – jaskinia w Beskidzie Śląskim